Carl Harbaugh – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Gregory Harbaugh – astronauta statunitense
 Jim Harbaugh – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 John Harbaugh – ex-defensive back e ora allenatore di football americano statunitense
 Simon Harbaugh – golfista statunitense